Tarama peut faire référence à :

 le tarama, une préparation culinaire ;
 Tarama, une commune du Burkina Faso ;
 Tarama, un village de la préfecture d'Okinawa au Japon.